Fish for life és un tema de la banda sonora original de la pel·lícula Karate Kid 2. Va ser composta el 1985 pels britànics Roland Orzabal i Curt Smith, components del grup Tears for Fears, amb el pseudònim de Mancrab. No va ser una peça que tingués gaire èxit fora de la pel·lícula.

Tears for Fears
Cançons en anglès